Tinkertown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tinkertown (Massachusetts)
 Tinkertown (New York)
 Tinkertown (Virginia)